Stenvad kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Stenvad (Hjørring Kommune) – bebyggelse i Vrå Sogn
 Stenvad (Norddjurs Kommune) – landsby i Stenvad Sogn